Ezekiel ima več pomenov:
 Ezekiel - svetopisemski prerok
 Ezekiel (podjetje) - podjetje, ki izdeluje rolkarska oblačila.